Cendono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cendono, Kudus, by, 
 Cendono, Pasuruan, 
 Cendono, Kediri, by, 
 Cendono, Bojonegoro, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar